

Astronomia
 Warren – cratere meteoritico di Venere
 5597 Warren – asteroide del sistema solare

Geografia
Australia
 Warren – capoluogo del Warren Shire, Local Government Area del Nuovo Galles del Sud
 Parco nazionale Warren – Parco nazionale dell'Australia Occidentale
Stati Uniti d'America
 Warren – capoluogo della Contea di Bradley in Arkansas
 Warren – città della Contea di Litchfield in Connecticut
 Warren – villaggio della Contea di Jo Daviess in Illinois
 Warren – città della Contea di Huntington in Indiana
 Warren – città della Contea di Knox nel Maine
 Warren – città della Contea di Worcester in Massachusetts
 Warren – città della Contea di Macomb in Michigan
 Warren – città della Contea di Marshallin Minnesota
 Warren – città della Contea di Grafton in New Hampshire
 Warren – township della Contea di Somerset in New Jersey
 Warren – città della Contea di Herkimer nello stato di New York
 Warren – capoluogo della Contea di Trumbull in Ohio
 Warren – census-designated place della Contea di Columbia in Oregon
 Warren – capoluogo della Contea di Warren in Pennsylvania
 Warren – comune della Contea di Warren in Pennsylvania 
 Warren – township della Contea di Bradford in Pennsylvania 
 Warren – township della Contea di Franklin in Pennsylvania 
 Warren – città della Contea di Bristol a Rhode Island
 Warren – census-designated place della Contea di Tyler in Texas
 Warren – città della Contea di Washington in Vermont
 Warren – città della Contea di St. Croix in Wisconsin
 Warren – città della Contea di Waushara in Wisconsin
 Warren – città della Contea di Albermarle in Virginia

Onomastica
 Warren – nome proprio di persona inglese maschile

Persone

Altro
 Commissione Warren – commissione istituita per indagare sull'omicidio di John F. Kennedy
 Canale Warren – sito archeologico di Gerusalemme
 Warren – personaggio immaginario del ciclo di romanzi La spada della verità.